Подве́тренные острова́ — название нескольких архипелагов:

 Подветренные острова (Южно-Антильские) — южная часть Малых Антильских островов у берегов Венесуэлы.
 Подветренные Гавайские острова — северо-западная часть Гавайских островов.
 Подветренные острова (Французская Полинезия) — западная часть островов Общества.
  — восточная часть Карибских островов.
  — южная часть Кабо-Верде.
 Британские Подветренные острова — бывшая колония Великобритании, существовавшая с 1833 по 1958 годы (острова Ангилья, Антигуа, Барбуда, Виргинские Острова, Доминика, Монтсеррат, Невис и Сент-Киттс).

См. также 
 Наветренные острова